Smolary peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Smolary, un village.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Smolary, une localité forestière du powiat de Czarnków-Trzcianka ;
 Smolary, un village du powiat de Gniezno.

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 Smolary, un village.